Chrám svatého Vasila Ostrožského může znamenat:

 Chrám svatého Vasila Ostrožského (Bělehrad) – pravoslavným chrámem Srbské pravoslavné církve v Bělehradě, hlavním městě Srbska,
 Chrám svatého Vasila Ostrožského (Nikšić) – pravoslavný chrám Budimljansko-nikšićské eparchie Srbské pravoslavné církve v černohorském městě Nikšić,